Heimatlos ist der Titel von:
 Heimatlos (1942), italienischer Film von Carmine Gallone
 Heimatlos (1958), deutscher Heimatfilm von Herbert B. Fredersdorf
 Heimatlos (1990), deutsch-ungarisch-sowjetischer Film von Barna Kabay, Imre Gyöngyössy und Katalin Petényi
 Heimatlos (EP), Musikalbum von Freddy Quinn
 Heimatlos, steirische Wirtshausoper von Anton Prestele
 Heimatlos (Lied), Lied von Freddy Quinn (1957)
 Heimatlos (Reinhard-Mey-Lied), Lied von Reinhard Mey

Siehe auch:
Heimatlosigkeit
Sans famille – Heimatlos
Friedhof der Heimatlosen